Jméno Petrovičky nese více sídel:
 Petrovičky (okres Jičín) – obec v okrese Jičín
 Petrovičky (Mladkov) – část obce Mladkov v okrese Ústí nad Orlicí
 Petrovičky (Předslav) – část obce Předslav v okrese Klatovy
 Petrovičky (Týniště nad Orlicí) – část města Týniště nad Orlicí v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Petrovičky (Velké Petrovice) – část obce Velké Petrovice v okrese Náchod

Podobný název 
 Petrovička
 Petrovice

Externí odkazy